Сторожук — фамилия. Известные носители:
 
 Сторожук, Анатолий Васильевич (1944—2021) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Сторожук, Дмитрий Анатольевич (род. 1985) — украинский политический деятель.
 Сторожук, Олег Викторович (род. 1964) — Герой Российской Федерации.